Landsberger Tor ist die Bezeichnung für

 ein früheres Tor der Berliner Akzisemauer: Landsberger Tor (Berlin)
 ein Tor der Strausberger Stadtbefestigung: Landsberger Tor (Strausberg)
 ein Wohngebiet in Berlin-Marzahn: Wohngebiet Landsberger Tor